KGO steht für:
 Kulturelle Gedächtnisorte, im Blaubuch der Bundesregierung aufgenommene Museen und Einrichtungen

KG-O steht für:
 , ISO-3166-2-Code der kirgisischen Region

KGO